Морозов, Борис:
 Морозов, Борис Александрович (род. 1945) — советский и российский учёный-физик.
 Морозов, Борис Афанасьевич (род. 1944) — советский и российский театральный режиссёр, театральный педагог, актёр.
 Морозов, Борис Иванович (1590—1661) — русский боярин, воспитатель государя Алексея Михайловича.
 Морозов, Борис Михайлович (1931—1997) — советский оперный певец (бас).
 Морозов, Борис Николаевич (1936—2011) — советский генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР.